Holcombe Ward ha battuto William Clothier per 10–8, 6–4, 9–7 nella finale del torneo degli sfidanti. Il detentore del titolo Lawrence Doherty non ha partecipato al challenge round così il titolo è andato a Holcombe Ward.

Tabellone

Challenge round

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte alta

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Bibliografia 

U.S. National Championships 1904